Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Oleg Ogorodov e Eyal Ran 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jonathan Stark (semifinali)
 Kent Kinnear /  Maks Mirny (quarti di finale)

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Pat Cash /  Sander Groen (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1997
ATP Tour 1997